J52  peut faire référence à :
 Pratt & Whitney J52, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney ;
 Prisme pentagonal augmenté (J52), une figure géométrique ;
  ou HMCS Guysborough (J52), un dragueur de mines de la Classe Bangor pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres